Die Tabellen nennen die Aufstellung der Mannschaften bei der Schacholympiade 2016 in Baku. An der Olympiade nahmen 170 Mannschaften teil, die ein Turnier im Schweizer System über 11 Runden austrugen. Darunter befanden sich neben der A-Mannschaft zwei weitere Teams des Gastgeberlandes. Die Wertung erfolgte primär nach Mannschaftspunkten, dann nach der Olympiade-Sonneborn-Berger-Wertung und weiter nach Brettpunkten. Zu jedem Team gehörten vier Stamm- und maximal ein Ersatzspieler.

Mannschaften

1. USA

2. Ukraine

3. Russland

4. Indien

5. Norwegen

6. Türkei

7. Polen

8. Frankreich

9. England

10. Peru

11. Kanada

12. Aserbaidschan

13. China

14. Weißrussland

15. Ungarn

16. Iran

17. Lettland

18. Griechenland

19. Paraguay

20. Slowenien

21. Kroatien

22. Italien

23. Brasilien

24. Georgien

25. Kuba

26. Aserbaidschan B

27. Israel

28. Kasachstan

29. Tschechien

30. Australien

31. Spanien

32. Argentinien

33. Rumänien

34. Bosnien und Herzegowina

35. Moldawien

36. Niederlande

37. Deutschland

38. Serbien

39. Usbekistan

40. Schweiz

41. Portugal

42. Vietnam

43. Österreich

44. Chile

45. Dänemark

46. Venezuela

47. Montenegro

48. Katar

49. Aserbaidschan C

50. Turkmenistan

51. Mongolei

52. Indonesien

53. Belgien

54. Ecuador

55. Finnland

56. Costa Rica 

In der ersten Runde siegte die Mannschaft kampflos gegen Lesotho. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt.

57. Albanien

58. Philippinen

59. Schweden

60. Island

61. Slowakei

62. Ägypten

63. Singapur

64. Sambia 

In der ersten Runde gewann Sambia kampflos gegen Gambia. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen ab Brett 2 eingerechnet.

65. Litauen

66. Bulgarien

67. Mazedonien

68. Japan

69. Schottland

70. Jordanien

71. Sudan

72. Bolivien

73. Nigeria

74. IPCA

75. Angola 

Die Mannschaft reiste verspätet an und nahm das Turnier mit der zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen. Der Ersatzspieler João Simões  wurde nicht eingesetzt.

76. Bangladesch

77. Estland

78. Algerien 

In der ersten Runde gewann die Mannschaft kampflos gegen den Senegal. Dieses Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler eingerechnet.

79. Kirgisistan

80. Tadschikistan 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen Sierra Leone. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz sowie den Einzelbilanzen außer bei Khusenkhodzhaev enthalten.

81. Irland 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen Mali. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz sowie den Einzelbilanzen der vier Stammspieler enthalten.

82. Monaco

83. Kolumbien

84. Uruguay

85. Wales

86. Vereinigte Arabische Emirate

87. Taiwan 

Die auf der Ersatzposition gemeldete Spielerin Mei Fang Dina Chen wurde nicht eingesetzt.

88. IBCA

89. ICCD

90. Barbados

91. Nicaragua

92. Simbabwe

93. Irak

94. Mexiko 

Mexiko gab den Wettkampf der ersten Runde gegen die Elfenbeinküste kampflos ab. Dieses 0:4 ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen der vier Stammspieler berücksichtigt.

95. Neuseeland 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen Dschibuti. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Wastney eingerechnet.

96. Luxemburg 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen die Mannschaft der Republik Kongo. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Wagener eingerechnet.

97. Südafrika

98. Marokko

99. Dominikanische Republik 

Die Mannschaft gewann in der ersten Runde kampflos gegen Burundi. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Dominguez eingerechnet.

100. Pakistan

101. Färöer

102. Jamaika

103. Andorra

104. Trinidad und Tobago

105. Myanmar

106. El Salvador

107. Südsudan 

Der Ersatzspieler Buol Alith David Mayol wurde nicht eingesetzt.

108. Sri Lanka

109. Kosovo

110. Honduras

111. Bahrain

112. Palästina

113. Libanon

114. Madagaskar 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier mit der zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen.

115. Mauritius

116. Saudi-Arabien

117. Zypern

118. Syrien

119. Thailand

120. Nepal

121. Südkorea

122. Namibia 

In Runde 3 gewann die Mannschaft kampflos gegen Eritrea. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz und den Einzelbilanzen außer bei Oberholzer berücksichtigt.

123. Kuwait

124. Libyen

125. Äthiopien

126. Uganda 

Die Mannschaft aus Uganda traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur vierten Runde auf. Die vorliegenden Ergebnisse verstehen sich aus acht Wettkämpfen. In Runde 2 war die Mannschaft formal gegen Papua-Neuguinea angesetzt und unterlag kampflos. Dieses Ergebnis ist in der vorstehenden Tabelle nicht enthalten.

127. Panama

128. Malawi 

Die Mannschaft aus Malawi traf verspätet ein und nahm das Turnier erst zur dritten Runde auf. Die vorliegenden Ergebnisse verstehen sich aus neun Wettkämpfen. In Runde 1 war die Mannschaft formal gegen Dänemark angesetzt und unterlag kampflos. Dieses Ergebnis ist in der vorstehenden Tabelle nicht enthalten.

129. Tunesien

130. São Tomé und Príncipe

131. Oman

132. Macau

133. Malta

134. Malaysia

135. Afghanistan

136. Guernsey

137. Brunei

138. Elfenbeinküste 

In der ersten Runde gewann die Mannschaft kampflos gegen Mexiko. Das Ergebnis ist in der Gesamtbilanz und den Bilanzen aller vier Spieler berücksichtigt. Der gemeldete Ersatzspieler Justin Brou Ngeussan wurde nicht eingesetzt.

139. Mosambik

140. Puerto Rico

141. Somalia

142. Suriname

143. Jersey

144. Guatemala

145. Botswana

146. Aruba

147. Guam

148. Niederländische Antillen

149. Hongkong

150. Malediven 

Der Ersatzspieler Ali Ayoob wurde nicht eingesetzt.

151. San Marino

152. Haiti

153. Mauretanien

154. Ghana

155. Liechtenstein

156. Lesotho 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus 10 Wettkämpfen.

157. Bahamas

158. Bermuda

159. Tansania

160. Fidschi

161. Gambia 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der vierten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus acht Wettkämpfen. Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht eingerechnet.

162. Papua-Neuguinea 

Papua-Neuguinea gewann in Runde 2 gegen Uganda kampflos. Das Ergebnis ist in der Mannschaftsbilanz sowie den Einzelbilanzen außer bei Marko sr. enthalten.

163. Palau

164. Guyana

165. Togo

166. Eritrea 

Die Mannschaft traf verspätet ein und nahm das Turnier erst mit der fünften Runde auf. In der vierten Runde erhielt Eritrea ein Freilos, das mit einem Mannschafts- und zwei Brettpunkten bewertet wurde. Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht eingerechnet.

167. Amerikanische Jungferninseln 

Die Mannschaft erhielt in der fünften Runde ein Freilos, das mit einem Mannschafts- und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

168. DR Kongo 

Die Mannschaft der DR Kongo trat nur mit drei Spielern an. Brett 1 wurde jeweils kampflos abgegeben, wobei der Spieler Bihutu Daniel Sangi namentlich aufgestellt wurde. Sie traf zudem verspätet ein und nahm das Turnier zur zweiten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus zehn Wettkämpfen.

169. Swasiland 

Die Mannschaft erhielt in der dritten Runde ein Freilos, das mit einem Mannschafts- und zwei Brettpunkten bewertet wurde.

170. Dschibuti 

Die Mannschaft von Dschibuti trat nur mit drei Spielern an. Brett 4 wurde jeweils kampflos abgegeben. Sie traf zudem verspätet ein und nahm das Turnier zur sechsten Runde auf. Alle Ergebnisse verstehen sich aus sechs Wettkämpfen.

Quellen 
 Schacholympiade 2016 bei olimpbase.org (unvollständig)
 Schacholympiade 2016 bei chess-results.com

Einzelnachweise und Anmerkungen 

2016
Schach 2016
Schach (Aserbaidschan)
Sport (Baku)